Sonotetranychus är ett släkte av spindeldjur. Sonotetranychus ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Sonotetranychus